L'exbibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di exa binary digit ed ha per simbolo Eib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:
  Eib = 1 zebibit 
  Eib = 1 yobibit 

In byte:
 8 Eib = 1 exbibyte
  Eib = 1 zebibyte
  Eib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Unità di informazione